Франце Балантич (; , , Югославия — , Грахово, Внутренняя Крайна) — словенский поэт.

Биография 
По вероисповеданию — католик. Изучал литературу в Люблянском университете. Балантич придерживался левых взглядов, после вторжения нацистов входил в Освободительный фронт Словении, но вскоре отошёл от политической активности. В июне 1942 года он был арестован фашистскими властями Италии, заключён в концлагерь в Гонарсе. Освобождён через несколько месяцев по ходатайству епископа Грегория Рожмана. После освобождения Балантич вернулся в Любляну, в течение полугода находился в одиночестве,  много писал. В марте 1943 года стал членом добровольческой милиции, организованной под эгидой итальянских фашистов. В сентябре того же года  вступил в Словенское домобранство, члены которого сотрудничали с германскими нацистами.

24 ноября 1943 года около 100 югославских партизан совершили нападение на контрольно-пропускной пост у деревни Грахово недалеко от города Царкница, который обороняло всего 30 человек. Будучи единственным офицером на посту, Балантич возглавил оборону, однако в завязавшейся перестрелке был убит. В итоге партизанам удалось сжечь пост, уничтожив всех обороняющихся.

Творчество 
Испытал влияние Йосипа Мурна, Сречко Косовела, Алоиза Градника. В своей мистической лирике, развивавшей мотивы барокко и экспрессионизма, придерживался строгих классических форм, нередко обращался к сонету. При коммунистической власти в Югославии его книги были изъяты из библиотек, имя было запрещено к упоминанию. Произведения Балантича публиковались в Аргентине, где существовала большая словенская община. В конце 1980-х годов он был заново открыт на родине и наряду с Мурном, Косовелом, Градником, Эдвардом Коцбеком причислен к крупнейшим словенским поэтам XX столетия.

Книги 
 V ognju groze plapolam (Любляна, 1944)
 Muževna steblika (Буэнос-Айрес, 1966)
 Zbrano delo (Буэнос-Айрес, 1976) 
 Zbrane pesmi (Любляна, 1991) 
 Tihi glas piščali (Любляна, 1991).

Издания на русском языке 
 Поэзия Словении. XX век/ Сост. А. Романенко. М.: Художественная литература, 1989
 Крик раздвоенной души. Два поэта Словении/ Пер. Никиты Иванова. СПб.: Алетейя, 2009

Литература 
 Kostnapfel M. France Balantič: ein Beitrag zur modernen slowenischen Dichtung. München: R. Trofenik, 1999 (переизд. 1991)
 France Balantič: življenjska in pesniška pot 1921-1943: literarna usoda po letu 1945. Maribor: Litera, 2008

Персоналии по алфавиту
Поэты Словении
Словенский коллаборационизм
Погибшие в боях Второй мировой войны